In 1895/96 werd het eerste Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. SC Germania 1887, dat voornamelijk Britten opstelde, werd met grote voorsprong kampioen. Er was nog geen verdere eindronde voor de landstitel.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona

Duits competitievoetbal 1895/96